2 miejscowości w Polsce: 
 Przecławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Przecławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina